Доврангельды Карьягдыевич Байрамов () — туркменский государственный деятель.

Биография 
 Заместитель министра национальной безопасности Туркменистана (? — 30.08.2011).
 Председатель Государственной миграционной службы Туркменистана (30.08.2011 — 04.08.2015).
 Председатель Государственной таможенной службы (04.08.2015 — 01.03.2016)
 Министр национальной безопасности Туркменистана (01.03.2016 — 13.06.2018)

13 июня 2018 года уволен «за серьёзные недостатки, допущенные в работе», и понижен в воинском звании с полковника до майора. Переведён в паспортный отдел МВД Туркменистана.

Летом 2021 года приговорен к 12 годам заключения.

Награды и звания 
 Медаль «Watan öňündäki birkemsiz harby gullugy üçin» III степени (20.10.2014)
 Медаль «Mälikguly Berdimuhamedow» (27.10.2017)

Воинские звания 
 майор (2011)
 подполковник (2012)
 полковник (03.04.2013)
 подполковник (16.01.2014)
 полковник (05.03.2015)
 майор (13.06.2018)

Взыскания 
 Строгий выговор с предупреждением «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки» (04.06.2012).
 Строгий выговор с прежупреждением «за ослабление контроля над деятельностью подведомственных структур и допущенные в работе недостатки» (16.01.2014).
 Строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб» (04.10.2016).
 Выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление дисциплины среди подчинённого личного состава» (16.11.2016).
 Строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над соблюдением дисциплины среди сотрудников подведомственных структур» (16.07.2017).
 Строгий выговор с последним предупреждением «за допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров» (30.05.2018).

Примечания 

Председатели КНБ Туркменистана
Персоналии по алфавиту